

Toponyme 

 Horion, hameau de l'ancienne commune belge de Horion-Hozémont.

Patronyme 

 Freddy Horion (né en 1946), criminel belge ;
 Maximilien-Henri de Horion (1694-1759), homme politique liégeois ;
 Famille de Grady de Horion.

Divers 

 Horion, un manga créé par Aienkei et Enaibi, édité chez Glénat

Voir aussi 
 Régiment d'Horion